Hispano americano puede referirse a varios términos:

 Hispano, término para referirse a distintos grupos geográficos, humanos y culturales.

Personas 
Habitantes de Hispanoamérica
Habitantes latinos o hispanos de Estados Unidos.

Empresas e instituciones 
 Banco Hispano Americano (1990-1991), Madrid.
 Club Deportivo Hispano Americano, provincia de Santa Cruz.
Colegio Hispano Americano, Santiago de Chile. 
Compañía Hispano Americana de Electricidad (CHADE) (1920-1961), Barcelona - Buenos Aires. 
El Hispano-Americano (1916-1921), periódico, Nuevo México. 
Escuela de Estudios Hispano-Americanos, Sevilla. 
Exposición Hispano-Americana (1929), Sevilla 
Real Academia Hispano Americana de Ciencias, Artes y Letras, Cádiz. 
Revista Hispano-Americana (1864-1867), Madrid. 
Unión Tipográfica Editorial Hispano Americana (UTEHA) (1937-1977), Ciudad de México.

Guerras 

 Guerra Hispano-Americana (1898).